Дземброня — річка в Україні
 Дземброня — село в Україні
 Дземброня — гора в Український Карпатах (масив Чорногора)

Див. також 
 Дзембронські водоспади